«AC.ФАР» (;) или просто «ФАР» — марокканский футбольный клуб из Рабата. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола). Основан в 1958 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Мулай Абдалла», вмещающем 53 000 зрителей.

История 

«ФАР Рабат» - один из сильнейших марокканских клубов за всю историю. На счету клуба 12 выигранных национальных первенств , это второй показатель после Видада , также имеет в своем  активе 11 выигранных кубков страны . «Армейцы» из Рабата стали также первой марокканской командой, которой удалось победить в престижнейшем континентальном турнире - Кубке чемпионов. Произошло это событие в 1985 году. Спустя 12 лет «ФАР» смог дойти до финала Кубка обладателей Кубков, где уступил по сумме двух матчей 1:2 тунисскому «Этуалю». Последний же крупный успех клуба датируется 2005 годом, когда клуб из Рабата стал победителем Кубка Конфедерации КАФ, обыграв в финале нигерийский «Долфинз» с общим счетом 3:1. На следующий год «ФАР» снова дошёл до финала Кубка Конфедерации КАФ, однако, на этот раз победить не сумел, уступив трофей после двух ничейных результатов все тому же «Этуалю».

Достижения

Местные 
 Чемпион Марокко (12): 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1983/84, 1986/87, 1988/89, 2004/05, 2007/08

 Обладатель Кубка Марокко (12): 1959, 1971, 1984, 1985, 1986, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2020

Международные 
 Лига чемпионов КАФ (1)
 Победитель: 1985

 Кубок Конфедерации КАФ (1)
 Победитель: 2005

Известные игроки 
  Халид Аскри
  Мохаммед Тимуми
  Абделькрим аль-Хадриуи
  Хишам Зеруали

Ссылки 
 Сайт о клубе 
 Сайт болельщиков клуба 

Армейские футбольные клубы
ФК ФАР